Анастасия Игоревна Храмова (род. 29 марта 1991, Большой Камень, Россия) — российская спортсменка, чемпионка мира по самбо среди студентов, мастер спорта России по самбо, член сборной России.

Биография 
В 2009 году Анастасия окончила Школу № 44 в г. Большой Камень, затем поступила в Дальневосточный федеральный университет. Имеет степень магистра. После выпуска осталась в университете в качестве преподавателя Департамента физического воспитания Школы искусств и гуманитарных наук. Совмещает преподавательскую и спортивную карьеру.

Участвовала в эстафете Олимпийского огня.

Спортивная карьера

Юниорская и молодёжная карьера 
 Первенство Дальневосточного федерального округа по самбо 2012 года (Благовещенск), золото.

 Открытый личный чемпионат Приморского края по вольной борьбе среди женщин 2012 года, золото.

 Кубок России по самбо 2012 года (Кстово, Нижегородская область), серебро.

 Кубок мира по самбо среди студентов 2014 года Лимассол, Кипр, золото.

 Чемпионат мира по самбо среди университетов (World University Championships) 2016 года (Никосия, Кипр), золото.

Взрослая карьера 
 Кубок России по самбо 2017 года, серебро в категории 48 кг.

 Чемпионат и первенство Дальнего Востока по самбо и боевому самбо 2020 года, золото.

 Чемпионат России по пляжному самбо 2022 года в категории 50 кг, бронза.

Награды, премии 
 Гран-при конкурса Very Important Woman FEFU: Женщина в спорте, 2021 год.
 Посол комплекса «Готов к труду и обороне» от Приморского края.
 Премия «Молодёжный вектор», учреждённая администрацией Владивостока за значительный вклад в развитие молодёжной политики города, 2014.

Примечания 

Выпускники Дальневосточного федерального университета
Спортсмены Владивостока